Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS St Albans, d'après la ville du même nom :
 le , un navire de ligne de quatrième rang portant  lancé en 1687 ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang portant  lancé en 1706 ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang portant  lancé en 1747 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant  lancé en 1764 ;
 le , un destroyer américain du nom d'USS Thomas transféré à la Royal Navy de 1940 à 1844 ;
 la , une frégate de Type 23 lancée en 2000.

St Albans